Беньямин Хенрикс (; ) — немецкий футболист, крайний защитник клуба «РБ Лейпциг» и сборной Германии.

Биография 
Беньямин Хенрикс родился в Кёльне. Его отец — немец, а мать родом из Ганы. Также у футболиста есть сестра.

Клубная карьера 
В 7 лет Беньямин начал заниматься в системе клуба «Байер 04».

20 сентября 2015 года футболист дебютировал в Бундеслиге, в поединке матче против дортмундской «Боруссии», выйдя на замену на 78-ой минуте вместо Карим Беллараби. В последних турах сезона 2015/16 стал регулярно попадать в основной состав. В общей сложности, за сезон Хенрикс провел 9 матчей.

Молодёжная сборная 
Дебютировал в Германия (до 15) 8 ноября 2011 года в гостевой игре против Польши и забил в этой игре, второй гол немецкой команды. Выводил сборную Германии (до 17) в качестве капитана на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет в 2014 году, в котором Германия заняла третье место в группе и не смогла пробиться в плей-офф. Кроме того, он забил единственный гол в команды на турнире.

Начиная с июля 2016 года начал вызываться под знамёна сборной Германии (до 19) на чемпионат Европы в проходившим в Германии. Сыграл во всех четырёх играх в стартовом составе. Немцы заняли третье место в группе. Играя против сборной Голландии за пятое место турнира. Хенрикс забил победный гол, в серии пенальти, принеся тем самым немцам участие на чемпионате мира среди молодёжных команд не старше 20 лет. 26 августа 2016 года был вызван в молодёжную сборную Германии (до 21) года тренером сборной Штефаном Кунцем. Семь дней спустя дебютировал за в её составе, в победном матче со словаками.

Национальная сборная 
В ноябре 2016 года Хенрикс получил свой первый вызов в национальную сборную для участия в отборочном матче чемпионата мира против сборной Сан-Марино и в товарищеском матче против Италии. 11 ноября дебютировал в составе сборной, выйдя в стартовом составе в игре с Сан-Марино. Немецкая команда выиграла матч со счётом 8:0, Хенрикс отыграл весь матч.

14 ноября 2016 года в рамках международного визита немецкой сборной в Италию команда и тренерский штаб сборной удостоились встречи в Ватикане с главой Римско-католической церкви Франциском.

Достижения 
 Сборная Германии
 Обладатель Кубка конфедераций: 2017
 Золотая медаль Фрица Вальтера U-19: 2016

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Награждённые медалью Фрица Вальтера